Il doppio del torneo di tennis WTA Austrian Open 1992, facente parte del WTA Tour 1992, ha avuto come vincitrici Florencia Labat e Alexia Dechaume che hanno battuto in finale Amanda Coetzer e Wiltrud Probst 6–3, 6–3.

Teste di serie 

 Florencia Labat /  Alexia Dechaume (campionesse)
 Amanda Coetzer /  Wiltrud Probst (finale)

 Bettina Fulco /  Nicole Jagerman (primo turno)
 Sandra Cecchini /  Manuela Maleeva (primo turno)

Tabellone

Collegamenti esterni 

WTA Austrian Open 1992